Xieng Khouang, auch Xiengkhuang, bezeichnet:

  Provinz Xieng Khouang, eine Provinz in Laos
 umgangssprachlich die Hauptstadt der Provinz Xieng Khouang, siehe Phonsavan
 das Xieng-Khouang-Plateau in Laos, siehe Ebene der Steinkrüge
 Flughafen Xieng Khouang (IATA: XKH; ICAO: VLXK), Flughafen in Phonsavan